Bernardo I (Bernard, Bernhard) puede referirse a:

 Bernardo I de Italia (799-818)
 Bernardo I de Tolosa (795-844)
 Bernardo I de Poitiers (f. 844)
 Bernardo I de Ribagorza (f. 955)
 Bernardo I de Cerdaña (f. 983)
 Bernardo I de Armagnac (f. 995)
 Bernardo I Guillén de Vasconia (f. 1009)
 Bernardo I de Sajonia (950-1011)
 Bernardo I de Besalú (970-1020)
 Bernardo I de Bigorra (962–1034)
 Bernardo I de Berga (1035–1050)
 Bernardo I de Balliol (f. 1164)
 Bernardo I de Werle (1245-1286)
 Bernardo I de Baden-Baden (1364-1431)
 Bernardo I de Brunswick-Lüneburg (f. 1434)
 Bernardo I del Congo (f. 1567)
 Bernardo I de Sajonia-Meiningen (1649-1706)